Яр Красний — балка (річка) в Україні у Великобурлуцькому районі Харківської області. Ліва притока річки Великого Бурлуку (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 5,41 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,08  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,06 . Формується декількома струмками та загатами. На деяких участках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Хатнє. Тече переважно на південний захід через село Шевченкове і впадає у річку Великий Бурлук, лівву притоку річки Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існувала газова свердловина, а у XIX столітті — 1 кошара.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Великобурлуцького району